Кине́тика ( «движение»):
 Физическая кинетика
 Химическая кинетика
 Кинетическое искусство (кинетизм) — направление в искусстве XX века.